ЖФК ЦСКА (Москва) е руски женски футболен клуб, основан през 1990 г. Играе във Висшата женска футболна лига.

История 
През 1990 г. ЦСКА (Москва) създава свой женски футболен клуб под името ЦСКА-Трансекспо. Тимът се включва в съветската Първа лига и печели своята зона. Във финалния етап „армейките“ остават трети. През 1992 тимът се преименува на ЦСКА-Новая инициатива и участва във Висшата дивизия на Русия, където остава едва 11-и. На следващата година ЦСКА се класира на 9-а позиция, но поради финансова криза отборът е разформирован.

През 2014 г. отборът е възстановен на основата на ЖФК Виктория. От 2016 г. ЦСКА отново е в руския футболен елит.

По сезони

Състав

Външни препратки 
 Фен група на ЖФК ЦСКА (Москва)
 Профил във footballfacts.ru
 Информация на womenfootball.ru

ЦСКА Москва
Женски футболни отбори